Doll Domination — второй и последний студийный альбом американской группы Pussycat Dolls, выпущенный 22 сентября 2008 года в США звукозаписывающей компанией A&M Records. В первую неделю было продано 79 000 копий. В целом, альбом разошёлся в 5 000 000 копий. С альбома было выпущено 6 синглов («When I Grow Up», «Whatcha Think About That» (при участии Missy Elliott), «I Hate This Part», «Jai Ho! (You Are My Destiny)» (совместно с A.R. Rahman), «Bottle Pop» и «Hush Hush»). Продюсерами альбома выступили DioGuardi, Sean Garrett, R. Kelly, Ne-Yo, Timbaland. А также в записи альбома принимали участие Мисси Эллиотт, Снуп Дог, R. Kelly, Polow Da Don и многие другие. В делюкс-издании находятся сольные песни каждой из участниц группы. В поддержку альбома коллектив отправился в тур под названием Doll Domination Tour.

Список композиций

Doll Domination 2.0

Doll Domination 3.0

Синглы 
«When I Grow Up» Выпущен: 27 мая 2008
«Whatcha Think About That» Выпущен: 9 сентября 2008
«I Hate This Part» Выпущен: 7 октября 2008
«Jai Ho!» (You Are My Destiny) Выпущен: 23 февраля 2009
«Bottle Pop» Выпущен: 6 марта 2009
«Hush Hush» Выпущен: 12 мая 2009

Примечания 

Альбомы Pussycat Dolls
Альбомы 2008 года
Альбомы, спродюсированные R. Kelly
Альбомы, спродюсированные Hit-Boy
Альбомы Interscope Geffen A&M